The Best Is Yet to Come () — пятидесятый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, записанный в 1982 году на студии Pablo Records, в создании пластинки принял участие оркестр под управлением Нельсона Риддла. Данная запись стала последним результатом сотрудничества Фицджеральд и Риддла, которое продолжалось на протяжении более 20 лет.

На 26-й церемонии «Грэмми» альбом принёс Элле Фицджеральд награду в номинации «Лучшее джазовое женское вокальное исполнение».

Список композиций

Избранные участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Кристин Эрмакофф — виолончель.
 Билл Грин — флейта.
 Дэвид Дюк — валторна.
 Маршалл Роял, Боб Купер — саксофон.
 Эл Ааронс — труба.
 Билл Ватроус — тромбон.
 Томми Тедеско, Джо Пасс — гитара.
 Джим Хьюгарт — контрабас.
 Шелли Мэнн — барабаны.
 Джимми Роулз — фортепиано.
 Нельсон Риддл — аранжировки, дирижирование.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Pablo Records